Ljusberg kan syfta på:

 Arne Ljusberg (1938–1990), svensk musiklärare, tecknare, kompositör, musiker och sångare
 Ewert Ljusberg (1945), svensk trubadur och vissångare

Svenska efternamn